Enrique de Baviera (en alemán, Heinrich von Bayern; Múnich, 24 de junio de 1884 - Argeș, 8 de noviembre de 1916) fue un miembro de la Casa Real bávara de Wittelsbach y un oficial altamente condecorado en la Primera Guerra Mundial.

Primeros años 

Era el único vástago del príncipe Arnulfo de Baviera y de su esposa, la princesa Teresa de Liechtenstein.

Enrique fue criado en Múnich, donde uno de sus tutores fue Joseph Gebhard Himmler, el padre de Heinrich Himmler. El viejo Himmler era un ardiente monárquico quien, tras el nacimiento de su segundo hijo, pidió al príncipe que le dejara nombrarlo en su honor —Heinrich—. El príncipe estuvo de acuerdo y también se convirtió en el padrino de Heinrich Himmler. "Cogió un vivo interés por el progreso de su ahijado y cómo les iba a los Himmler. Fue una cálida relación, como se muestra en la correspondencia conservada entre Gebhard y el príncipe; en navidades los Himmler recibían regularmente la visita del príncipe y su madre..."

Carrera militar y muerte 

A la edad de 17 años, tras la obtención de su Abitur, Enrique se unió al Ejército bávaro con el rango de teniente. Inicialmente sirvió con el Regimiento de Infantería Real Bávaro de Guardias, pero después fue reasignado al 1.º Regimiento Real Bávaro de Caballería Pesada "Príncipe Carlos de Baviera".

Después del estallido de la Primera Guerra Mundial, el regimiento vio acción en el frente occidental, donde el príncipe Enrique fue gravemente herido. Tras su recuperación, fue puesto al cargo del III Batallón del recién fundado Deutsches Alpenkorps, estacionado en los Alpes cárnicos. A finales de 1916, el batallón fue transferido a Rumanía, donde luchó en el Paso de Turnu Roşu. Durante la subsiguiente ofensiva alemana en el Monte Sule por Hermannstadt (Sibiu) en los Alpes transilvanos, el 7 de noviembre de 1916, Enrique fue fatalmente herido por un francotirador y murió de estas heridas un día más tarde, el 8 de noviembre de 1916.

El cuerpo de Enrique fue transportado de vuelta a Múnich, donde fue enterrado al lado de su padre en la Iglesia de los Teatinos. Póstumamente el 6 de marzo de 1917, por su valentía excepcional, le fue concedida la Cruz de Caballero de la Orden Militar de Max Joseph. Previamente había recibido la Cruz de Hierro de 1.ª clase por sus acciones en junio de 1916.

Según algunas fuentes, el príncipe llegó a tener un hijo ilegítimo por el cuál su madre, Teresa, llegó a mantener contacto y mandarle una pensión hasta su muerte en 1938.

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:
 :
 Caballero de la Orden de San Huberto
 Medalla del Jubileo para el Ejército bávaro
 Caballero de la Orden Militar de Max Joseph, 6 de marzo de 1917
    Ducados ernestinos: Gran Cruz de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
  Reino de Portugal: Gran Cruz de la Orden de Cristo
 :
 Caballero de la Orden del Águila Negra
 Cruz de Hierro (1914), 1.ª y 2.ª Clases, junio de 1916
 :
 Gran Cruz de la Orden de Carlos III
 Caballero Novicio de la Orden de Montesa

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 Peter Longerich, Heinrich Himmler: A Life, Oxford: Oxford University Press. 
 Jirí Louda and Michael MacLagan, Lines of Succession: Heraldry of the Royal Families of Europe, 2nd edition (London, U.K.: Little, Brown and Company, 1999)
 

Casa de Wittelsbach
Príncipes de Baviera
Cruz de Hierro
Militares alemanes de la Primera Guerra Mundial
Militares de Baviera
Condecorados con la Cruz de Caballero de la Orden Militar de Max Joseph
Caballeros de la Orden de Montesa
Nacidos en Múnich